Леван (Лаврентий) Георгиевич Микадзе (; 13 сентября 1973, Сухуми) — грузинский футболист, защитник и полузащитник, тренер. Выступал за сборную Грузии.

Биография

Клубная карьера 
На взрослом уровне начал выступать в 1990 году в командах чемпионата Грузии — «Горда» (Рустави), «Эгриси» (Сенаки), «Цхуми» (Сухуми), «Динамо»/«Одиши» (Зугдиди). В сезоне 1997/98 впервые перешёл в заграничный клуб — выступал в высшем дивизионе Польши за «Погонь» (Щецин). После возвращения в Грузию играл за тбилисские «Динамо» и «Локомотив». В составе «Динамо» стал в сезоне 1998/99 чемпионом Грузии. В феврале 2000 года подписал контракт с российским «Анжи», но ещё до начала сезона покинул команду.

В начале 2001 года перешёл в киевский ЦСКА, позже переименованный в «Арсенал». Дебютный матч в высшей лиге Украины сыграл 11 марта 2001 года против тернопольской «Нивы». Всего провёл в команде полтора сезона, сыграл 33 матча в высшей лиге, а также 4 игры в Кубке Украины и 6 матчей в Лиге Европы. В 2003 году, после короткого периода выступлений за тбилисский «Локомотив», вернулся на Украину и сыграл 26 матчей (1 гол) в высшей лиге за «Кривбасс». Автором гола стал 25 октября 2003 года в матче против «Днепра».

В 2004 году выступал в чемпионате Белоруссии за минский «МТЗ-РИПО», а в 2005 году — в чемпионате Латвии за «Металлург» (Лиепая), в его составе стал чемпионом Латвии. Последним профессиональным клубом игрока стала в 2006 году калининградская «Балтика», выступавшая в первом дивизионе России.

Во второй половине своей карьеры, в период выступлений за границей, Леван Микадзе пользовался документами своего младшего брата, поэтому во многих источниках он упоминается под именем Лаврентий и с датой рождения 20 ноября 1978 года.

В середине 2010-х годов несколько раз в течение коротких периодов исполнял обязанности главного тренера ФК «Зугдиди».

Карьера в сборной 
Сыграл один матч за сборную Грузии — 26 апреля 2000 года в товарищеской игре против Армении (0:0) вышел в стартовом составе, но уже на 24-й минуте был заменён на Александра Рехвиашвили.

Достижения 
 Чемпион Грузии: 1998/99
 Серебряный призёр чемпионата Грузии: 1991/92
 Бронзовый призёр чемпионата Грузии: 1990
 Чемпион Латвии: 2005

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Грузии
Игроки сборной Грузии по футболу
Игроки ФК «Рустави»
Игроки ФК «Эгриси»
Игроки ФК «Цхуми»
Игроки ФК «Зугдиди»
Игроки ФК «Погонь» Щецин
Игроки ФК «Динамо» Тбилиси
Игроки ФК «Локомотив» Тбилиси
Игроки ФК ЦСКА Киев
Игроки ФК ЦСКА-2 Киев
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Партизан» Минск
Игроки ФК «Металлург» Лиепая
Игроки ФК «Балтика»
Футбольные тренеры Грузии
Тренеры ФК «Зугдиди»